Ю́рий Степа́нов:
 Степанов, Юрий Александрович (1893—1963) — генерал-майор.
 Степанов, Юрий Германович (род. 1958) — российский футбольный функционер.
 Степанов, Юрий Константинович (1967—2010) — советский и российский актёр.
 
 Степанов, Юрий Сергеевич (1930—2012) — советский и российский лингвист.